Durham kan have flere betydninger:

 Durham, England
 County Durham
 Durham (North Carolina), USA
 DURHAM